Марискаль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марискаль, Игнасио (1829—1910) — мексиканский писатель, дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Мексики.
 Марискаль, Хуан Леон (1895—1972) — мексиканский композитор и дирижёр.
 См. также